Френска революция може да се отнася за:

 Френска революция (1789-99)
 Френска революция (1830)
 Френска революция (1848)